Metrolinie steht für:

eine U-Bahn-Linie
eine Hauptlinie der Straßenbahn Berlin
eine Hauptlinie der Straßenbahn Braunschweig
eine Metrobus-Linie